EPA je zkratka s více významy:

Agentura pro ochranu životního prostředí,  federální vládní agentura USA
Elektrotechnické průmyslové aplikace, česká firma
Evropská psychiatrická asociace, lékařské profesní sdružení
Evropská protetická asociace, lékařské profesní sdružení
European Pressphoto Agency, mezinárodní fotografická agentura 
English Pale Ale – druh piva
EPA Larnaka, bývalý kyperský fotbalový klub
kyselina eikosapentaenová (C20H30O2)